Paul Desjardins (1859-1940), professeur et journaliste français.

 Paul Desjardins (1847-1925), architecte lyonnais, fils de Tony Desjardins.

Référence